Ложье () — французская фамилия. Известные носители:
 Ложье, Маргарита (1896—1976) — французский астроном.
 Ложье, Марк-Антуан (1713—1769) — аббат, член ордена иезуитов и многих академий, историк искусств.
 Ложье, Паскаль (род. 1971) — французский режиссёр фильмов ужасов.
 Ложье, Поль-Огюст (1812—1872) — французский астроном.